Villamayor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villamayor (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villamayor (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar